Cebra puede referirse a:

Biología
Cebra, nombre que se le da a tres especies de équidos actuales:
Equus grevyi, cebra de Grevy. 
Equus quagga, cebra de llanura. 
Equus zebra, cebra de montaña. 
Cebra, variante del término Zebro, équido salvaje que existió en la península ibérica hasta el siglo XVI.
Mejillón cebra, nombre vulgar de la especie de molusco Dreissena polymorpha. 
Pez cebra, nombre vulgar de la especie de pez Danio rerio. 
Cebra, nombre vulgar de una especie de planta amazónica, Aechmea chantinii.

Otros
Paso de cebra, un tipo de paso peatonal. 
CEBRA, un estudio de arquitectura danés.